Il singolare del Napa Valley Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Donald Young ha battuto in finale Matthew Ebden 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Denis Kudla (quarti di finale)
  Tim Smyczek (semifinali)
  Rhyne Williams (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov (semifinali)

  Bradley Klahn (quarti di finale)
  Matthew Ebden (finale)
  Steve Johnson (primo turno)
  Donald Young (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Napa Valley Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013